

Sciences et techniques

Biologie 
 Syren quadrapeda (ou Amphiuma tridactylum) est une espèce d'urodèles du genre Amphiuma (famille des Amphiumidae).

Culture et société

Musique 
 Syrens Call est un groupe de metal progressif français, originaire de Lille (département du Nord, France).

Navires 
 L' (plus tard Siren) était un brick de lUS Navy durant la guerre de Tripoli.

Anthroponyme

Patronyme 

 Audrey Syren (1983), une joueuse de volley-ball française.

Pseudonyme 
Syren est un pseudonyme notamment porté par :
 Syren (1971-), une actrice philippine.
 Syren De Mer (1969-), une actrice pornographique américaine.

Toponyme 
 Syren est un village du Luxembourg.